Il toponimo Onceşti può riferirsi a diverse località della Romania:

 Oncești, comune del distretto di Bacău
 Oncești, comune del distretto di Maramureș